Елена Григорьевна Максимова-Климец (урожд. Климец, род. 6 мая 1988, Минск) — белорусская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин (2005).

Неоднократная участница чемпионатов Белоруссии.

В составе сборной Белоруссии участница шахматной олимпиады 2008 г. и Всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (командные турниры по блицу и рапиду).

Представляла Белоруссию на всемирных юношеских играх 2002 г., юниорских чемпионатах мира и Европы в разных возрастных категориях.

В 2010 г. окончила физико-математический факультет Белорусского государственного педагогического университета с присвоением степени магистра.

Замужем. С 2011 г. живет в Москве. Занимается журналистикой, сотрудничает с шахматными порталами chess-news.ru и chesspro.ru. На сайте chesspro.ru публикует свои материалы под двойной фамилией.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Е. Г. Максимовой-Климец в базе Chessgames (на фамилию Максимова)
 Партии Е. Г. Максимовой-Климец на сайте 365Chess (на фамилию Климец)

Шахматисты Белоруссии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Минске
Мастера ФИДЕ среди женщин
Шахматные журналисты
Выпускники Белорусского педагогического университета